Apartaderos peut désigner :

Apartaderos : capitale de la paroisse civile de Juan de Mata Suárez de la municipalité d'Anzoátegui dans l'État de Cojedes ;
 Apartaderos : localité de la paroisse civile de San Rafael dee la municipalité de Rangel dans l'État de Mérida ;
 Cerro Apartaderos : un sommet de la paroisse civile de Juan de Mata Suárez de la municipalité d'Anzoátegui dans l'État de Cojedes.

Homonymie de toponyme